Taufflieb peut désigner :
 Émile Taufflieb (1857-1938), général français de la Première Guerre mondiale et homme politique ;
 Timothée Taufflieb (1992-), footballeur français.